Фридерикс, Жан Парфе (Фридериш; 1773—1813) — наполеоновский дивизионный генерал, участник похода в Россию.
 Фридерикс, Жозефина — фаворитка великого князя Константина Павловича
 Фридерикс, Карл (1831—1871) — немецкий антиковед, филолог и археолог.
 Фридерикс, Платон Александрович — губернатор Восточной Сибири

См. также 
 Фредерикс
 Фридрихс